Groß Oßnig (lett. «Oßnig grande») – frazione del comune tedesco di Neuhausen/Spree
 Klein Oßnig (lett. «Oßnig piccola») – frazione della città tedesca di Drebkau